Het Pan-Amerikaans kampioenschap korfbal 2022 werd van 18 t/m 20 december 2022 in Argentinië gehouden. Alle wedstrijden werden gespeeld in de stad Buenos Aires. Het was de derde editie van dit toernooi en er deden vier teams mee. Echter deden er 2 teams mee vanuit Argentinië, omdat de andere gegadigden (Colombia, Dominicaanse Republiek) vanwege financiele moeilijkheden niet konden meedoen. 

De nummers 1 en 2 van dit toernooi plaatsen zichzelf automatisch voor het WK van 2023.

Deelnemers
  A (gastland) 
  B
  (titelverdediger)

Toernooi

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand van het toernooi

Zie ook 
 Europees kampioenschap korfbal
 Wereldkampioenschap korfbal
 Korfbal op de Wereldspelen
 International Korfball Federation

Pan-Amerikaanse kampioenschappen korfbal
Korfbal in 2022
Sportevenement in Argentinië